Villaverde del Monte kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villaverde del Monte (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Villaverde del Monte (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar